Додж () — англоязычная фамилия и топоним.

 «Додж» — автомобильный бренд американской корпорации «Крайслер».
DODGE (Department of Defense Gravity Experiment) — американский искусственный спутник Земли,

Персоналии 
 Додж, Бернард Огилви (1872—1960) — американский миколог и фитопатолог.
 Додж, Гренвилл (1831—1916) — политик и офицер армии США, участник Гражданской войны и Индейских войн, член Палаты представителей от штата Айова.
 Додж, Джеймс Мейпс (1852—1915) — американский изобретатель и предприниматель, сын Мэри Мейпс Додж.
 Додж, Кэрролл Уильям (1895—1988) — американский миколог, специализировавшийся в таксономии грибов-паразитов, лишайников, а также подземных грибов.
 
 Додж, Нортон (1927—2011) — американский экономист и коллекционер.
 Додж, Ричард (1827—1895) — офицер армии США, участник Гражданской войны и Индейских войн.
 Додж, Уильям (1867—1935) — американский художник.

Топоним

См. также 
 Додж-Сентер — город в округе Додж, штат Миннесота, США.

Примечания